Le mot Hyades, emprunté au latin Hyades, vient du grec  (« les Pluvieuses »). C'est originellement le nom de nymphes de la mythologie grecque.

Sciences et techniques 
En astronomie :
 les Hyades sont un amas d'étoiles de la Voie lactée ;
 le groupe mouvant des Hyades, ou courant des Hyades, est une grande association d'étoiles dispersées mais qui partagent une trajectoire similaire à l'amas des Hyades.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, les Hyades sont les nymphes de la pluie.

Culture et société 
  est un groupe de thrash metal italien.

Patronyme 
 Paul Hyades (1847-1919) est un médecin et explorateur français, connu pour son implication dans la mission scientifique française du cap Horn en 1882-1883.